Morskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Morskär, Nagu, Åboland, 
 Morskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Marskär
Mörskär

Robotskapade Finlandförgreningar